Watutine (ukr. Ватутіне) – miasto na Ukrainie w obwodzie czerkaskim.

Stacja kolejowa kolej Odeska.

Historia 
Miejscowość założona w 1946 - 1947.

Miasto od 1952.

W 1969 liczyło 14,1 tys. mieszkańców

W 1989 liczyło 20 362 mieszkańców.

W 2013 liczyło 17 653 mieszkańców.

Przypisy 

Miasta w obwodzie czerkaskim